Saint-Aignan est un patronyme, un toponyme et désigne également des monuments.

Patronymes 
 Aignan d'Orléans ou Saint Aignan ou Agnan (vers 358 - vers 453),  d'Orléans, saint patron de la ville d'Orléans
 Maison de Beauvilliers, famille noble éteinte. Le comté de Saint-Aignan appartenant à la famille de Beauvilliers fut érigé en duché-pairie en 1663 par Louis XIV :
 François Honorat de Beauvilliers (1607-1687),  de Saint-Aignan, militaire français
 Paul-Hippolyte de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan (1684-1776), diplomate et militaire français, membre de l'Académie française
 Charles-Paul-François de Beauvilliers (1746-1828), comte puis duc de Saint-Aignan, militaire et pair de France
 Famille Rousseau de Saint-Aignan, famille éteinte :
 Louis Rousseau de Saint-Aignan (1767-1837), militaire, préfet, homme politique, pair de France
 Auguste Rousseau de Saint-Aignan (1770-1858), militaire, diplomate, homme politique
 Gabriel Rousseau de Saint-Aignan (1804-1879), préfet, conseiller d'État, député 
 Famille de La Fresnaye de Saint-Aignan

Toponymes 
 Saint-Aignan, commune française des Ardennes
 Saint-Aignan, commune française de la Gironde
 Saint-Aignan, commune française de Loir-et-Cher
 Saint-Aignan, ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Valprionde
 Saint-Aignan, commune française du Morbihan
 Saint-Aignan, commune française de la Sarthe
 Saint-Aignan, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Avesnes-en-Val
 Saint-Aignan, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Mont-Saint-Aignan
 Saint-Aignan, commune française de Tarn-et-Garonne

Extensions 
Mont-Saint-Aignan, commune française de la Seine-Maritime
Saint-Aignan-de-Couptrain, commune française de la Mayenne
Saint-Aignan-de-Cramesnil, commune française du Calvados
Saint-Aignan-des-Gués, commune française du Loiret
Saint-Aignan-des-Noyers, commune française du Cher
Saint-Aignan-en-Berry, ancien nom de Saint-Aignan, commune française du Loir-et-Cher
Saint-Aignan-Grandlieu, commune française de la Loire-Atlantique
Saint-Aignan-d'Hautefort, ancien nom de la commune française d'Hautefort (Dordogne)
Saint-Aignan-le-Jaillard, commune française du Loiret
Saint-Aignan-sur-Roë, commune française de la Mayenne
Saint-Aignan-sur-Ry, commune française de la Seine-Maritime

Monuments 
Hôtel Saint-Aignan, un hôtel particulier à Nantes
Hôtel de Saint-Aignan un ancien hôtel particulier à Paris actuellement musée de l'histoire du judaïsme. 
Château de Saint-Aignan à Saint-Aignan, commune française de la Sarthe

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France

en:Saint-Agnan#Saint-Aignan